

Geografia 
 Duchess – villaggio in Australia
 Duchess – villaggio in Canada, nell'Alberta

Musica 
 Duchess – singolo dei Genesis del 1980
 Duchess – singolo dei The Stranglers del 1979
 Duchess/Veiled – EP dei Jesu del 2012
 Duchess – cantante

Personaggi 
 Duchessa (Duchess) – personaggio del romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll
 Duchessa (Duchess) – personaggio del film di animazione della Disney Gli Aristogatti
 Sterling Archer (nome in codice Duchess) – protagonista della serie animata Archer
 Duchess – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
HMS Duchess
Duchessa (disambigua)
The Duchess